Фэрбэнк ():
  — город-призрак в Аризоне, США.
 Ограбление поезда в Фэрбэнке
 Фэрбэнк, Джон Кинг (1907—1991) — американский синолог.
 Фэрбэнк, Уильям Мартин (1917—1989) — американский физик-экспериментатор.

См. также